Цитерия, также возможен вариант имени Сайферия (, настоящее имя Кэссиардолла Элэйн Стори ; 27 сентября 1981 года, Солт-Лейк-Сити, США) — американская порноактриса и модель, известная сквиртингом во время полового акта.

Псевдоним Цитерия — это эпиклеса Афродиты, древнегреческой богини любви и красоты.

Карьеру начала в 2003 году и на 2013 год снялась в 362 порнофильмах.

Премии и номинации 
 2004 XRCO Award — Teen Cream Dream
 2005 AVN Award — Лучшая новая старлетка

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт порноактрисы
 Профиль на сайте AVN
 
 
 Официальная Страница на Facebook

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Эротические фотомодели США